Челаковские — известные чешские учёные XIX — начала XX вв.:

 Челаковский, Ладислав Йозеф (, 1834—1902) — ботаник. Сын Ф. Л. Челаковского.
 Челаковский, Ладислав Франтишек (, 1864—1916) — ботаник, миколог. Сын Л. Й. Челаковского, внук Ф. Л. Челаковского.
 Челаковский, Франтишек Ладислав (, 1799—1852) — чешский поэт, критик, переводчик, филолог и журналист, славист, педагог.
 Челаковский, Яромир (, 1846—1914) — историк. Сын Ф. Л. Челаковского, младший брат Л. Й. Челаковского.

Литература 
 František Ladislav Čelakovský, 200. výročí narození // AKADEMICKÝ BULLETIN. 1999. 11 Проверено 09 октября 2008 г. Статья про четверых Челаковских, членах Чешской академии наук, — отца, двух сыновей и внука.